— название биологических таксонов:
 , род растений семейства Яснотковые;
  — род пауков из семейства пауков-бокоходов.